Березинский — фамилия
 Березинский, Вадим Львович (1935—1980) — советский физик.
 Березинский, Владимир Андреевич (1894 — до 1960) — советский драматург, организатор кинопроизводства, директор Одесской киностудии (1938—1939).
 Березинский, Лев Самойлович (1902—1943) — участник ВОВ, генерал-майор.
 Березинский, Юрий-Мирослав Романович (1912—1932) — деятель ОУН, террорист.